Foxville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Foxville (Maryland)
 Foxville (South Carolina)
 Foxville (Vermont)